Дорранс ():
 Географические объекты
  — город в округе Расселл (Канзас, США).
  — тауншип в округе Льюзерн (Пенсильвания, США).

 Фамилия
 Дорранс, Грэм (род. 1987) — шотландский футболист, полузащитник сборной Шотландии.
  (род. 1979) — американская танцовщица и хореограф, макартуровский стипендиат.
 Дорранс, Энсон (род. 1951) — американский футбольный тренер, чемпион мира 1991 года с женской сборной США.